Edward Stanley (3. hrabia Derby) (ok. 1508–1572) – angielski arystokrata
 Edward Stanley (11. hrabia Derby) (1689–1776) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Stanley (2. baron Stanley of Alderley) (1802–1869) – brytyjski arystokrata i polityk, członek stronnictwa wigów i Partii Liberalnej
 Edward Stanley (15. hrabia Derby) (1826–1893) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Stanley (4. baron Stanley of Alderley) (1839–1925) – brytyjski arystokrata 
 Edward Stanley (17. hrabia Derby) (1865–1948) – brytyjski arystokrata, wojskowy, polityk i właściciel koni wyścigowych
 Edward Stanley (1894-1938) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Stanley (18. hrabia Derby) (1918–1994) – brytyjski arystokrata
 Edward Stanley (19. hrabia Derby) (ur. 1962) – brytyjski arystokrata

Zobacz też 
 Edward Smith-Stanley (ujednoznacznienie)